Châteauneuf può riferirsi a diversi toponimi della Francia:
 Châteauneuf – comune della Saona e Loira
 Châteauneuf – comune della Loira
 Châteauneuf – comune della Savoia
 Châteauneuf – comune della Vandea
Châteauneuf-de-Bordette – comune della Drôme
Châteauneuf-de-Chabre – comune delle Alte Alpi
Châteauneuf-de-Gadagne – comune della Vaucluse
Châteauneuf-de-Galaure – comune della Drôme
Châteauneuf-d'Entraunes – comune delle Alpi Marittime
Châteauneuf-de-Randon – comune della Lozère
Châteauneuf-de-Vernoux – comune dell'Ardèche
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine – comune dell'Ille-et-Vilaine
Châteauneuf-d'Oze – comune delle Alte Alpi
Châteauneuf-du-Faou – comune del Finistère
Châteauneuf-du-Pape – comune della Vaucluse
Châteauneuf-du-Rhône – comune della Drôme
Châteauneuf-en-Thymerais – comune dell'Eure-et-Loir
Châteauneuf-Grasse – comune delle Alpi Marittime
Châteauneuf-la-Forêt – comune dell'Alta Vienne
Châteauneuf-le-Rouge – comune delle Bocche del Rodano 
Châteauneuf-les-Bains – comune del Puy-de-Dôme
Châteauneuf-les-Martigues – comune delle Bocche del Rodano 
Châteauneuf-Miravail – comune delle Alpi dell'Alta Provenza
Châteauneuf-sur-Charente – comune della Charente 
Châteauneuf-sur-Cher – comune del Cher
Châteauneuf-sur-Isère – comune della Drôme
Châteauneuf-sur-Loire – comune del Loiret
Châteauneuf-sur-Sarthe – comune del Maine e Loira
Châteauneuf-Val-de-Bargis – comune della Nièvre
Châteauneuf-Val-Saint-Donat – comune delle Alpi dell'Alta Provenza
Châteauneuf-Villevieille – comune delle Alpi Marittime